Die Heineken Trophy 2001 waren ein Damen-Tennis-Rasenplatzturnier in Rosmalen in der Gemeinde ’s-Hertogenbosch. Es war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 18. bis 23. Juni 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch